Национальное собрание () является нижней палатой двухпалатного парламента Республики Конго. Он имеет 139 членов, избираемых на пятилетний срок в одномандатных округах.

Избирательная система 
Национальное Собрание состоит из 139 депутатов, избираемых на пятилетний срок по мажоритарной избирательной система в 139 одномандатных избирательных округах.

Состав

Выборы 2017 года

Выборы 2012 года

Примечания 

Республика Конго
Политика Республики Конго